Asques (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Asques (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje